Winnebach ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Winnebach, Fraktion der Gemeinde Innichen in Südtirol
 Winnebach (Gemeinde Längenfeld), Weiler in der Fraktion Gries der Gemeinde Längenfeld in Tirol
 Winnebach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs in den Stubaier Alpen in Tirol